Marinoni ima više značenja:
 Marinoni, Bergamo
 Marinoni, Venezia